Wyżły brytyjskie – rasy psów z grupy wyżłów pochodzące z terenów Wielkiej Brytanii i Irlandii.

 pointer
 seter angielski – Laverack, Lawerack
 seter irlandzki
 seter irlandzki czerwono-biały
 seter szkocki – Gordon

Rasy psów